Нонвільє́-Грану́, Нонвільє-Ґрану () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний захід від Орлеана, 27 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 186 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 440,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нонвільє-Грану на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нонвільє-Грану на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар